Morier peut se référer à :

Patronyme  
  (1819–1874), journaliste gallois ;  
 Emilie Morier (1981-), monteuse helvético-belge ;   
 Émilie Morier (1997-), triathlète française ;  
 Henri Morier (1910-2004), professeur d'histoire ;   
 John Philip Morier (1778-1853) diplomate britannique, frère du suivant ;  
 James Justinian Morier (1780-1849), diplomate britannique, frère du précédent ;  
 , chanteuse américaine ;  
 Philippe Morier-Genoud (1944-), acteur français ;  
 Raoul Morier (1905-1995), athlète français ;  
 Robert Morier (1826–1893), diplomate britannique. 

Homonymie de patronyme